Пол Щеху́ра (; 30 ноября 1985, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Начал карьеру в команде из университета Западного Мичигана, где играл в течение четырёх лет с 2003 по 2007 год. В конце сезона 2006/07 подписал однолетний контракт с клубом «Айова Старз», где принимал активное участие в следующем сезоне в Американской хоккейной лиге.

24 апреля 2008 года в качестве свободного агента подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг». Дебютировал за «Тампу» 2 декабря 2008 против Филадельфии Флайерз. Первую шайбу в НХЛ забросил 8 декабря 2008 года Тиму Томасу, играя против «Бостон Брюинз». 23 декабря 2008 года в игре против «Питтсбург Пингвинз» забросил вторую шайбу в НХЛ и отдал голевой пас, став первой звездой матча.

В августе 2011 года, как свободный агент перешёл в «Баффало Сейбрз», однако в НХЛ сыграл всего лишь 9 матчей, проведя весь сезон в фарм-клубе «Рочестер Американс».

22 мая 2012 года подписал однолетний контракт с новичком Континентальной хоккейной лиги — пражским «Львом», но проведя 3 встречи в конце сентября перешёл в рижское «Динамо». 2 мая 2013 года продлил контракт с рижанами на один год.

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика 
 Последнее обновление: 30 мая 2018 года

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Тыхы»